Peggy est un prénom féminin, fêté le 8 janvier voire le 16 novembre. C'est un dérivé des prénoms anglo-saxons , Margret, Meggy.

Personnalités 
 Peggy Adam (1974-) est une auteure de bande dessinée et illustratrice française.
 Peggy Ann Garner (1932-1984) est une actrice américaine.
 Peggy Ashcroft (1907-1991) est une actrice britannique.
 Peggy Bergere (1979-) est une joueuse de hockey sur gazon française.
 Peggy Bouchet (1973-) est une navigatrice et entrepreneuse française.
 Peggy Cass (1924-1999) est une actrice américaine.
 Peggy Cummins (1925-) est une actrice britannique.
Peggy Jane de Schepper (1971-), est une actrice néerlandaise.
 Peggy Fleming (1948-) est une patineuse artistique américaine.
 Peggy Guggenheim (1898-1979) est une collectionneuse et mécène américaine.
 Peggy Lee (1920-2002) est une chanteuse, auteur de chansons et actrice américaine.
 Peggy Michel (1949-) est une joueuse de tennis américaine.
 Peggy Nash (1951-) est une femme politique canadienne.
 Peggy Olmi (1976-) est une journaliste et animatrice de télévision française.
 Peggy Provost (1977-) est une footballeuse française.
 Peggy Saunders Mitchell est une joueuse de tennis britannique des années 1920.
 Peggy Whitson (1960-) est une astronaute américaine.
 Peggy Wood (1892-1978) est une actrice américaine.

Fiction 
  est une comédie musicale créée en 1911 par Leslie Stuart, George Grossmith Jr. 
 Peggy Sue est une chanson de rock 'n' roll écrite par Buddy Holly, Jerry Allison et Norman Petty en 1957. John Lennon l'a repris sur son album Rock n' Roll en 1975.
 Peggy est un film muet américain de Thomas H. Ince sorti en 1916.
  est un film américain réalisé par Frederick De Cordova, sorti en 1950.
 Peggy Sue s'est mariée (Peggy Sue Got Married) est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola en 1986.
 Peggy Sue est une intelligence artificielle créée par Roland C. Wagner en 1999 dans son roman Tekrock.
 Peggy Sue et les Fantômes est une série de littérature de jeunesse écrite et créée en 2001 par Serge Brussolo et dont l'héroïne est Peggy Sue Fairway.

Divers 
 Peggy est la maquette critique du réacteur nucléaire de recherche Pégase.
 Peggy est un satellite naturel de Saturne.
 Peggy est un cotre-pilote anglais.

Notes et références 

Prénom féminin

en:Peggy
de:Peggy
it:Peggy